Чемпионат Казахстана по шахматам 2014 проходил в Астане во дворце школьников с 3 по 13 мая. Чемпионат страны разыгрывалось по круговой системе. В соревновании приняли участие 12 шахматистов, в том числе 5 гроссмейстера. Чемпионом страны во второй раз стал Джумабаев Ринат.

Таблица 
 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2417);

Движение по турам

Ссылки 
 
 Чемпионат РК среди мужчин 2014 года

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2014 год в шахматах